Касди Мербах (; , Фес, Французский протекторат Марокко — 21 августа 1993, Бордж-эль-Бахри, вилайет Алжир, Алжир) — алжирский государственный деятель, премьер-министр Алжира (1988—1989).

Биография 
При рождении получил имя Абдалла Халеф. Псевдоним Касди Мербах получил в период войны за освобождение Алжира.

Старшеклассником включился в ряды алжирских повстанцев, став одним из их лидеров в Войне за независимость Алжира. Принадлежал к числу сторонников Хуари Бумедьена.

С 1962 по 1978 год занимал должность директора военной безопасности (политической полиции). На этом посту сыграл важную роль в июньском (1965) как в государственном перевороте, который привел к Бумедьена к верховной власти. В 1979 г. также способствовал назначению на пост президента Шадли Бенджедида.

 1979 г. — генеральный секретарь министерства обороны,
 1979—1980 гг. — заместитель министра,
 1982—1984 гг. — министр тяжелой промышленности,
 1984—1988 гг. — министр сельского хозяйства и рыболовства,
 1988 г. — министр здравоохранения Алжира. 

В 1988—1989 годах — премьер-министр Алжира. 9 сентября 1989 года был отправлен в отставку президентом страны Шадли Бенджедидом, поскольку всячески тормозил проведение политических реформ. 

Член Политбюро Центрального комитета Фронта национального освобождения (1979—1980, 1984—1990).

В октябре 1990 года вышел из состава Центрального комитета Фронта национального освобождения, а в ноябре 1990 года основал Алжирское движение за справедливость и развитие.

21 августа 1993 года был застрелен возле своего дома, вместе с ним были убиты его сын, брат, водитель и телохранитель. В сентябре 1993 года трем алжирцам было предъявлено обвинение в убийстве политика и его родственников. Один из обвиняемых являлся членом Исламского фронта спасения.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте rulers.org
 https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-kasdi-merbah-1463501.html

Премьер-министры Алжира
Министры сельского хозяйства Алжира
Министры здравоохранения Алжира